Li – symbol litu
 Li – w matematyce – reszta logarytmu całkowego
 Li (pisane także Lee) – chińskie nazwisko
 Li – smok morza z mitologii chińskiej
 Li – chińska jednostka odległości równa obecnie 500 m
 Li – jedna z 56 mniejszości narodowych w ChRL
 Li – brązowe naczynie używane w starożytnych Chinach
 LI – Osłabienie mechanizmu utajonego hamowania (medycyna)
 Li (noumen) – termin chińskiej buddyjskiej szkoły huayanzong
 .li – domena internetowa Liechtensteinu